Skóciai Margit (1047–1093), Szent, III. Malcolm skót király felesége
Skóciai Margit (1261–1283) norvég királyné, III. Sándor skót király lánya
Skóciai Margit (1283–1290) norvég királyi hercegnő, I. Margit néven Skócia királynője, III. Sándor skót király unokája, az előbbi lánya
Skóciai Margit (1424–1445) francia trónörökösné, I. Jakab skót király elsőszülött lánya